Mistrzostwa Ameryki Północnej w Biathlonie 2014 odbyły się w amerykańskim Jerichu, w dniach 23–26 stycznia 2014 roku. Rozegrane zostały 3 konkurencje: bieg sprinterski, bieg masowy, bieg pościgowy dla mężczyzn i kobiet seniorów oraz juniorów. W sumie odbyło się 12 biegów. Z racji małej ilości juniorek biegi zostały połączone z młodzieżówkami.

Wyniki kobiet

Bieg sprinterski

Bieg pościgowy

Bieg masowy

Wyniki mężczyzn

Bieg sprinterski

Bieg pościgowy

Bieg masowy

Bibliografia 
 
 
 
 

Biathlon w Stanach Zjednoczonych
Sezon 2013/2014 w biathlonie
Mistrzostwa Ameryki Północnej w biathlonie
2014 w Stanach Zjednoczonych
Vermont